Simandoa conserfariam — вид тараканов из семейства Blaberidae.

Описание 
Средних размеров таракан — до 50 мм длиной. Оба пола полнокрылы. Пронотум чёрный с узкой белой каймой по краю. Надкрылья серые, испещрённые мелкими светлыми пятнами. Ноги красные.

Распространение и экология 
Был обнаружен в единственной небольшой пещере в районе хребта Симанду в Гвинее, где он населял гуано летучих мышей (египетских летучих лисиц).

Статус популяции и охрана 
В связи с разрушением естественной среды обитания (в результате горнодобывающей деятельности) вид вымер в дикой природе, но сохранился в лабораторной культуре.

Литература 
 Roth L. M. & Naskrecki (2004) A new genus and species of cave cockroach (Blaberidae: Oxyhaloinae) from Guinea, West Africa., Journal of Orthoptera Research 13(1): 57—61.

Ссылки 
 Blattodea Species File/subfamily Oxyhaloinae/tribe Nauphoetini/genus Simandoa/species Simandoa conserfariam Roth & Naskrecki, 2004.
 Clausen, Peter. “Extinct in the Wild Roach.” Bugs in Cyberspace, shop.bugsincyberspace.com/Extinct-in-the-Wild-Roach-bic255.htm .
 Bisby F.A.; Roskov Y.R.; Orrell T.M.; Nicolson D.; Paglinawan L.E.; Bailly N.; Kirk P.M.; Bourgoin T.; Baillargeon G.; Ouvrard D. (red.) (30 August 2017). "Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: 2011 Annual Checklist ". Species 2000: Reading, UK.

Oxyhaloinae
Животные, описанные в 2004 году